

Cinema
I dieci comandamenti (The Ten Commandments) – film muto del 1923 diretto da Cecil B. DeMille
I dieci comandamenti (The Ten Commandments) – film del 1956 diretto da Cecil B. DeMille

Musica
Ten Commandments – album del cantante heavy metal Ozzy Osbourne
The Ten Commandments – primo album del gruppo death metal Malevolent Creation

Televisione
The Ten Commandments – miniserie televisiva statunitense del 2006 diretta da Robert Dornhelm e Geoffrey Madeja